Peaceman ist der Nachname von:
 Donald W. Peaceman (1926–2017), US-amerikanischer Mathematiker und Chemieingenieur
 Heike Deckert-Peaceman (* 1963), deutsche Pädagogin